Modugno heißen:
 Modugno (Apulien), Stadt in der italienischen Region Apulien
 (6598) Modugno, Asteroid des Hauptgürtels

Modugno ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Modugno (1933–2020), italienischer Regisseur
 Domenico Modugno (1928–1994), italienischer Sänger und Songwriter
 Enrica Maria Modugno (* 1958), italienische Schauspielerin
 Giovanni Modugno (1880–1957), italienischer Pädagoge
 Ludovica Modugno (1949–2021), italienische Schauspielerin
 Marco Modugno (* 1958), italienischer Filmschaffender
 Massimo Modugno (* 1966), italienischer Sänger
 Paolo Modugno (* 1940), italienischer Regisseur